Пьемо́нт ( ; пьем., окс., франкопров. Piemont [pje’munt]; вал. Piemont ['pjemont]; фр. Piémont [pje.mɔ̃]) — область на северо-западе Италии. Административный центр — город Турин. Cамая западная и вторая по площади область Италии, шестая по населению, вторая по количеству коммун. Название «Пьемонт» означает «подножье гор» (имеются в виду Альпы) и впервые упоминается в XIII веке.

Физико-географическая характеристика 
На западе граничит с Францией (регионы Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный Берег), на северо-западе с областью Валле-д’Аоста, на севере со Швейцарией (кантоны Вале и Тичино), на востоке с областью Ломбардия, на юго-востоке с областью Эмилия-Романья (протяжённость менее 8 км) и на юге с областью Лигурия.

Пьемонт окружён с трёх сторон хребтами Альпийских гор, включая Монте-Визо, где берёт начало река По, и Монте-Роза. Он граничит с Францией и Швейцарией, а также итальянскими областями Ломбардия, Лигурия, Эмилия-Романья и Валле-д’Аоста. 7,6 % территории области занимают особо охраняемые природные территории — 56 различных национальных парков, в том числе Валь-Гранде, Гран-Парадизо.

История 
Княжество Пьемонт, некогда принадлежавшее графам Сузы, в XI веке перешло к династии графов Савойских с резиденцией в Шамбери (ныне территория Франции). С XIII века до 1418 года княжеством управляла особая линия Савойского владетельного дома, возведённая императором Генрихом VII в княжеское достоинство. С указанным княжеством в регионе сосуществовали относительно мелкие государства — маркграфства Салуццо и Монферрат (где правил греческий род Палеологов), а также вольные города Алессандрия и Асти. 

В 1416 году статус Савойско-Пьемонтского государства был повышен с графства до герцогства, а в 1563 году герцог Эммануил Филиберт, заметно расширив границы своих владений, перенёс постоянную резиденцию и двор из Шамбери в Турин. В 1720 году герцог объявил себя королём Сардинии.

При Наполеоне (в 1802—1814 годах) Пьемонт входил в состав Французской империи. С 1820-х годов — одна из наиболее развитых в экономическом отношении областей Италии. Буржуазия и обуржуазившееся дворянство Пьемонта играли значительную роль в итальянском национально-освободительном движении XIX века, являясь ведущей силой буржуазной революции 1821 года, активно участвуя в революционных событиях 1848—1849 годов. Вокруг Сардинского королевства (фактически вокруг Пьемонта) в 1859—1860 годах произошло объединение Италии.

Во время Второй мировой войны Пьемонт в сентябре 1943 года был оккупирован немецкими войсками, но вскоре стал одним из важнейших центров Движения Сопротивления. Освобождён в основном силами Сопротивления в апреле 1945 года.

Население и язык 
Жители Пьемонта традиционно рассматривают себя как отдельную этническую группу или подгруппу (субэтнос), отличающуюся от других итальянцев (и от других французов, если говорить о французской части Пьемонта). Пьемонтский язык считается самостоятельным языком, а не диалектом итальянского; на нём существует небольшая по объёму литература и, в частности, поэзия. Между итальянской и французской версиями «пьемонтезе» (то есть пьемонтского языка) существуют небольшие различия. Вместе с тем основной язык, используемый в Пьемонте, это всё-таки итальянский (а к западу от итало-французской границы, соответственно, французский). Сепаратистские настроения в Пьемонте невелики, но националистические группы существуют и, по некоторым оценкам, их влияние за последние десятилетия XX века усилилось.

Административное деление 

С 1 января 1948 года согласно ст. 131 Конституции, Пьемонт является итальянской областью с обычным уставом, но только благодаря закону 281 от 1970 года его функции были введены в действие.

Пьемонт разделён на 7 провинций и 1 метрополитенский город:

Экономика 
Пьемонт является частью европейского региона Альпы-Средиземноморье и альпийского макрорегиона. Обеспечивая около 10 % общеитальянского экспорта, Пьемонт занимает пятое место среди регионов Италии как по объёму экспорта, так и  по объёму ВВП. ВВП на душу населения превышает средний уровень по стране. По данным за 2008 год ВВП Пьемонта составляет 27 млрд евро (то есть 8,1 % от ВВП Италии), а ВВП на душу населения — 28,8 тыс. евро.

Важные отрасли экономики — сельское хозяйство (виноделие, злаки, картофель, овощи, фрукты, корма), автомобильная промышленность (заводы концерна Fiat, выпускающие легковые автомобили марок Fiat и Lancia, расположены в Турине), химическая, текстильная, пищевая (1-е место по производству шоколада в Италии), электротехническая, туризм.

Италия находилась на одном из первых мест в мире по производству пишущих и счётных машин и другого конторского оборудования. Это производство было сосредоточено в основном на заводах компании Olivetti в пьемонтском городе Иврея.

Виноделие 
 интересен своим предальпийским терруаром. Основная зона виноделия — район городов Альба и Асти. Виноградники Ланге, Роэро и Монферрата настолько живописны, что признаны ЮНЕСКО в качестве памятника Всемирного наследия.

Наиболее долговечными, элитными из пьемонтских вин считаются бароло и барбареско — сухие красные вина из винограда сорта неббиоло. Вина попроще (более мягкие и кислотные, с меньшим содержанием танинов) вырабатываются из местного сорта барбера. Красные вина на основе винограда дольчетто употребляются молодыми. 

Асти — самый крупный по объёмам производимого вина итальянский аппелласьон — сосредоточен в районе города Канелли. С конца XIX века из белого муската здесь производят игристые вина Asti Spumante и , которые ввиду невысокой стоимости экспортируются во многие страны мира.

Памятники Всемирного наследия 
 Дворцы Савойского дома (1997)
 Сакри-Монти (2003) — характерные для Пьемонта «святые горы»
 Виноградники Ланге, Роэро и Монферрата (2014)

Примечания

Ссылки 

 
 Информация о Пьемонте

Исторические области Европы